

Geografia
 Messico
 Casas Grandes – villaggio messicano del comune di Nuevo Casas Grandes, nello Stato di Chihuahua
 Casas – città messicana nello Stato di Tamaulipas
 Casas Grandes – municipalità messicana dello Stato di Chihuahua
 Nuevo Casas Grandes – municipalità messicana dello Stato di Chihuahua, nel Messico

 Spagna 
 Benalup-Casas Viejas – comune spagnolo della Comunità autonoma dell'Andalusia
 Casas Altas – comune spagnolo della Comunità Valenciana
 Casas Bajas – comune spagnolo della Comunità Valenciana
 Casas de Garcimolina – comune spagnolo della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Casas de Juan Núñez – comune spagnolo della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Casas de Lázaro – comune spagnolo della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Casas de Reina – comune spagnolo della Comunità autonoma dell'Estremadura
 Casas de Ves – comune spagnolo della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Casas del Castañar – comune spagnolo della Comunità autonoma dell'Estremadura
 Casas del Monte – comune spagnolo della Comunità autonoma dell'Estremadura
 Casas del Puerto – comune spagnolo della Comunità autonoma di Castiglia e León

 Casas-Ibáñez – comune spagnolo della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

 Stati Uniti d'America
 Casas – census-designated place della contea di Starr, Texas

Persone
 Antonio Alzamendi Casas (1956) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo di attaccante
 Antonio Casas (1911-1982) – attore spagnolo
 Arán de las Casas (1989) – cantante, attore, batterista e modello venezuelano
 Bartolomé de Las Casas o Bartolomeo (1484-1566) – vescovo cattolico spagnolo
 Diego Casas (1995) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante 
 Félix García Casas (1968) – ex ciclista su strada spagnolo
 Francisco de las Casas (1461-1536) – conquistador spagnolo
 Gastón Casas (1978) – calciatore argentino naturalizzato spagnolo, di ruolo attaccante
 Jaime Elías Casas (1919) – ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Javier Casas (1982) – ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Jonathan Soriano Casas (1985) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 José Casas Gris, conosciuto come Pepín (1931-2010) – calciatore spagnolo, di ruolo portiere
 José Joaquín Casas Castañeda (1866-1951) – politico colombiano
 Josep Maria Ventura i Casas, più conosciuto come Pep Ventura (1817-1875) – compositore e musicista spagnolo
 Julio Alberto Moreno Casas (1958) – ex calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Julio Casas Regueiro (1936-2011) – generale e politico cubano
 Luis Casas Pasarín (1902-1986) – calciatore di ruolo difensore e allenatore di calcio spagnolo
 Manuel Herreros Casas, detto Champi (1963) – ex pilota motociclistico spagnolo
 María de las Casas (1942-2013) – modella venezuelana, Miss Venezuela nel 1965
 Mario Casas (1986) – attore spagnolo
 Mario de las Casas (1901-2002) – calciatore peruviano, di ruolo difensore
 Óscar Casas, nato Óscar Casas Sierra, (1998) – attore e calciatore spagnolo
 Queralt Casas (1992) – cestista spagnola
 Ramón Casas (1866-1932) – pittore spagnolo
 Raphael Béthenod de Las Casas,  conte di Montbressieux (1910-1994) – pilota automobilistico francese, di origine argentina
 Ricard Casas (...) – astronomo spagnolo
 Ricard Casas Gurt (1962) – allenatore di pallacanestro spagnolo

Altro
 13052 Las Casas – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1990
 Casa Ramon Casas o Casa Casas-Carbó – edificio modernista di Barcellona

Pagine correlate
 José Casas
 Padre Las Casas